Il doppio del WCT Tournament of Champions 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jorge Lozano e Todd Witsken erano i detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rick Leach e Jim Pugh hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Jim Courier e Pete Sampras.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)
 John McEnroe /  Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Scott Davis /  Tim Wilkison (secondo turno)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (secondo turno)

 Josef Čihák /  Petr Korda (quarti di finale) 
 Dan Goldie /  Greg Van Emburgh (secondo turno) 
 Udo Riglewski /  Tobias Svantesson (secondo turno) 
 Alex Antonitsch /  Claudio Panatta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WCT Tournament of Champions 1989